Sudice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Sudice (okres Blansko)
 Sudice (okres Opava)
 Sudice (okres Třebíč)